Нурла́н Мажи́тович Абди́ров (, род. 12 января 1961 года, село Аксу-Аюлы, Шетский район, Карагандинская область, Казахская ССР) — казахстанский государственный и политический деятель. Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан с 25 января 2022 года. Доктор юридических наук, полковник.

Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (28 августа 2020 — 25 января 2022).

Биография 
Происходит из подрода Керней рода Каракесек племени Аргын.

В 1982 году поступает в Карагандинскую высшую школу Министерства внутренних дел СССР.

В 1982—1984 годах — преподаватель Карагандинской Высшей школы Министерства внутренних дел СССР.

В 1984—1988 годах — адъюнкт Всесоюзного научно-исследовательского института Министерства внутренних дел СССР.

В 1987—1997 годах — преподаватель, старший преподаватель, доцент, зам. начальника кафедры уголовного права и криминологии Карагандинской Высшей школы Министерства внутренних дел (ГСК) Республики Казахстан.

C июля 1997 по май 2000 года — секретарь Государственной комиссии Республики Казахстан по контролю за наркотиками.

C мая 2000 по декабрь 2000 года — заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

C января 2001 по сентябрь 2002 года — заместитель председателя Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции Республики Казахстан.

C сентября 2002 по сентябрь 2004 года — государственный инспектор Секретариата Совета безопасности Республики Казахстан.

C сентября 2004 года — заведующий отделом общественной и экологической безопасности Секретариата Совета безопасности Республика Казахстан.

C апреля по июнь 2005 года — заместитель заведующего Секретариата Совета безопасности Республика Казахстан.

C июня 2005 года по 8 сентября 2009 года — заместитель секретаря Совета безопасности Республики Казахстан — заведующий секретариатом.

С 8 сентября 2009 года — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан IV созыва, с  18 января 2012 года — Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан V созывас 25 марта 2016 года — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, председатель Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе, с 28 августа 2020 года — депутат сената парламента Казахстана, назначен указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. С 2 сентября 2020 года — заместитель председателя сената РК..

25 января 2022 года указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева назначен председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Высказывание 
«Депутаты ставят вопрос о том, чтобы привлекать к ответственности за лесбиянство и другие моменты в сексуально-половой сфере».

Примечания 
Воинское звание — Полковник

Награды 
 2021 (2 декабря) — Орден «Барыс» ІІІ степени;
 Орден Парасат (2015)
 Орден Курмет (2006)
 Медаль «За вклад в обеспечение национальной безопасности»
 Медаль «10 лет Астане» (2008)
 Медаль «20 лет независимости Республики Казахстан» (2011)
 Медаль «25 лет независимости Республики Казахстан» (2016) и др.

Ссылки 
Нурлан Абдиров на сайте Мажилиса Парламента Казахстана

Члены партии «Аманат»

Примечания 

Милиционеры СССР
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана IV созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана V созыва
Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана VI созыва
Члены политического совета партии «Аманат»
Депутаты Сената Парламента Казахстана
Председатели Центральной избирательной комиссии Казахстана